Pika steht für:
 Pfeifhasen, eine Familie aus der Ordnung der Hasenartigen
 Isuzu Pika, Automodell der Marke Isuzu, siehe Isuzu TF
 TV Pika, slowenischer privater TV-Sender
 Pika Édition, französischer Manga-Verlag
 Pika (Zentralmolo), ein Dorf im indonesischen Distrikt Zentralmolo in Westtimor

Píka ist der Familienname von:
 Heliodor Píka (1897–1949), tschechoslowakischer General
 Milan Píka (cz) (1922–2019), Widerstandskämpfer und tschechoslowakischer General und Sohn von Heliodor 

Siehe auch:
 Pica (Begriffsklärung)
 Pikaia, Vertreter der Schädellosen